Dembowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Dembowski (1927–2019), polnischer Geistlicher, Bischof von Włocławek
 Edward Dembowski (1822–1846), polnischer Philosoph, Revolutionär und Publizist
 Ercole Dembowski (1812–1881), italienischer Astronom
 Gerd Dembowski (* 1972), deutscher Sozialwissenschaftler und Autor

 Heinz Dembowski, deutscher Oberleutnant und Autor 
 Hermann Dembowski (1928–2012), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 
 Leon Dembowski (1823–1904), polnischer Maler
 Peter Dembowski (1928–1971), deutscher Mathematiker
 Zygmunt Dembowski (1823–1896), galizischer Politiker

Dembowski steht für:

 Dembowski (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond